«Greatest Hits» — первый сборник лучших хитов американского рок-певца Брюса Спрингстина, выпущенный 27 февраля 1995 года и записанный на лейбле Columbia Records вместе с его ранней группой E Street Band. Продюсерами диска стали Брюс Спрингстин, Майк Аппель, Джон Ландау, Стивен Ван Зандт, Чак Плоткин, Рой Биттен.
Компиляция оказалась успешной, диск занял первые места в хит-парадах многих стран мира, включая США (Billboard 200), Великобританию (UK Album Chart), Австралию, Канаду, Германию, Францию и другие, и был продан в числе более 4 млн копий в США.

Список композиций

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Сертификации и продажи

Примечания 

Сборники Брюса Спрингстина
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Сборники Columbia Records
Альбомы на английском языке
Сборники 1995 года
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums